Toponímia:
 Matawan (Nova Jersey), localitat estatunidenca
 Mattawan (Michigan), localitat estatunidenca
 Matewan (Virgínia de l'Oest), localitat estatunidenca
 Cinema: Matewan (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1987 dirigida per John Sayles